Москабельмет:
 «Москабельмет» — группа компаний.
 «Москабельмет» — одно из названий футбольного клуба «Уралан-ПЛЮС».

См. также 
 Москабель